F8 puede referirse a:
 F8, el primer microcontrolador integrado de 8 bits.
 Vought F-8 Crusader, un avión de combate de 1955.